Lingua ebraica
Lingua ebraica
Accademia della Lingua Ebraica
Ebraico tiberiense
Lingua ebraica mishnaica
Lingua ebraica medievale
Lingua ebraica samaritana
Lingue giudaiche